A 2000-es Australian Open női versenyét az amerikai Lindsay Davenport nyerte a svájci Martina Hingis előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények

N1